Osoby o tym nazwisku:
 Darius Vassell – angielski piłkarz
 Devin Vassell – amerykański koszykarz
 Kadene Vassell – holenderska lekkoatletka